Plaats in Indonesië
 Sendangharjo (Karangrayung), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Sendangharjo (Kota Blora), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Sendangharjo (Ngasem), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Sendangharjo (Tuban), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java